David Komnenos ist der Name folgender Personen:

David Komnenos (Paphlagonien) (~1184–1214), byzantinischer Thronprätendent
David Komnenos (Trapezunt) († 1463), Kaiser von Trapezunt